Hermann-Hesse-Preis steht für folgende Literaturauszeichnungen zum Gedenken an Hermann Hesse:

 Hermann-Hesse-Literaturpreis der Förderungsgemeinschaft der deutschen Kunst e.V. Karlsruhe, verliehen seit 1957 
 Calwer Hermann-Hesse-Preis der Calwer Hermann-Hesse-Stiftung, verliehen seit 1990
 Preis der Internationalen Hermann Hesse Gesellschaft, verliehen seit 2017 
 
Siehe auch:
 Hermann-Hesse-Medaille der Stadt Calw